São Vicente (Madeira), municipi de l'arxipèlag de Madeira 
 São Vicente (São Paulo), municipi de l'Estat de São Paulo
 São Vicente (Cap Verd)
 São Vicente (Guarda), freguesia del municipi de Guarda (Portugal)
 Illa de São Vicente, a Cap Verd
 Cap de São Vicente, accident geogràfic a l'extrem sud-oest de la península Ibèrica
 Lliga de São Vicente de futbol, lliga regional de l'illa de São Vicente, Cap Verd